Дамга́н, Дамґан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на південний захід від Ренна, 21 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 950 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1843,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Дамган на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Дамган 
 [ Розташування муніципалітету Дамган на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан